«What Makes You Beautiful» — песня британского бой-бенда One Direction, первый трек и лид-сингл с их дебютного альбома 2011 года Up All Night.

История создания 
Авторы песни —  (вокальный тренер на британском X Factor’е) и шведские сонграйтеры  и . Среди песен, которые Карл Фальк и Рами Якуб написали,  группы The Wanted. За плечами Якуба также было соавторство нескольких хитов Бритни Спирс, среди которых «Stronger» и «Lucky».

Карл Фальк рассказывал сайту Examiner.com:

Как он придумал название песни, Саван Котеча рассказал в интервью журналу Sugar:

В интервью на радиостанции BBC Radio 1 Гарри Стайлз рассказывал «Когда мы записывались в студии, мы сразу решили, что хотим, чтобы этот трек стал нашим первым синглом.»

Релиз и приём публики 
Это был первый сингл группы One Direction.

На радио песня вышла 10 августа 2011 года, сингл с ней вышел 11 сентября 2011 года.

В Великобритании в первую неделю релиза сингл продался в 153 тысячах экземплярах, став на тот момент самым быстро продаваемым синглом года.

В США песня дебютировала на 28 месте в Горячей сотне «Билборда», став самым высоким дебютом в ней британского исполнителя за почти 14 лет, с тех пор, как песня «Bittersweet Symphony» группы Verve дебютировала на 14 месте.

На BRIT Awards 2012 года песня победила в категории «Лучший британский сингл» (одной из шести категорий, победитель в которой определяется народным голосованием).

Примечания

Ссылки 
 «What Makes You Beautiful» на YouTube
 

Песни 2011 года
Синглы 2011 года
Песни One Direction
Синглы Syco Music
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs